Kreibich ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Kreibich (* 1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Franz Jacob Heinrich Kreibich (1759–1833), böhmischer Geistlicher und Kartograph

 Mirco Kreibich (* 1983), deutscher Schauspieler
 Oskar Kreibich (1916–1984), deutscher Künstler
 Ralph Kreibich (* 1975), österreichischer Ruderer
 Rolf Kreibich (* 1938), deutscher Physiker und Soziologe
 Vilém Kreibich (1884–1955), tschechoslowakischer Künstler